Алексе́й Бори́сович Ковалёв () — российский футбольный арбитр. В прошлом был футболистом. Выступал на позиции полузащитника. Играл за любительскую команду «Локомотив» (Тамбов).

Судейскую карьеру начал в 1993 году. С 2006 по 2010 год судил матчи чемпионата России. Арбитр региональной категории. Председатель коллегии судей федерации футбола Тамбова, тренер ДЮСШ № 7 Тамбова.

Ссылки 
 Профиль на сайте tambovsport.ru 
 Профиль на сайте clubspartak.ru 

Футбольные судьи России
Спортсмены Тамбова